Noether ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Noether (1855–1943), deutscher Landschafts- und Blumenmaler
 Emmy Noether (1882–1935), deutsche Mathematikerin und Physikerin
 Fritz Noether (1884–1941), deutscher Mathematiker
 Gottfried Noether (1915–1991), deutsch-US-amerikanischer Mathematiker
 Max Noether (1844–1921), deutscher Mathematiker

Noether bzw. Nöther steht für:
 Nöther (Mondkrater)
 (7001) Noether, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Emmy Noether-Programm
 Noetherscher Raum
 Noether-Theorem